Pivka – fiume della Slovenia
 Pivka – comune della Slovenia